William Wells peut désigner :
 William Charles Wells (1757-1817), médecin et physicien américain ;
 William Frederick Wells (1762-1836), peintre paysagiste, aquarelliste et graveur britannique ;
 William Wells Brown (1814-1884), abolitionniste, écrivain et historien afro-américain ;
 William Wells (1818-1889), homme politique britannique.